3946 Shor – asteroide della fascia principale
 Ilan Shor – politico moldavo
 Miriam Shor – attrice statunitense
 Peter Shor – informatico teorico statunitense

Pagine correlate 

 Shore